Чеймберс-стрит — Всемирный торговый центр / Парк-Плейс () — пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Главные выходы идут к Черч-стрит, Визи-стрит и Чеймберс-стрит.

После разрушения зданий Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года станции пересадочного узла были закрыты, так как обломки были и на территории выходов из метро. Станция Чеймберс-стрит была закрыта до 5 октября, станция Парк-Плейс была закрыта до 28 октября, а станция Всемирный торговый центр из-за её близости к ВТЦ была закрыта на более долгий срок, до 28 января 2002 года, и конечной станцией маршрута  стала Канал-стрит. Станция Кортландт-стрит, тогда ещё не входившая в пересадочный узел, находилась на реконструкции несколько лет.

Станция Кортландт-стрит была подключена к этому пересадочному узлу в декабре 2017 года. За год до этого, в декабре 2016 года, началось соединение пересадочного узла с , который спроектирован архитектором Сантьяго Калатравой и включает в себя станцию «Всемирный торговый центр» системы PATH. В декабре 2017 года было открыто ещё несколько входов из транспортного комплекса в пересадочный узел.

Рядом с пересадочным узлом расположены:
 Всемирный торговый центр
 Здание мэрии города Нью-Йорк
 Одно из зданий Почтовой службы США
 Церковь Троицы

В 1998 году по всему пересадочному узлу (кроме станции Кортландт-стрит) были установлены более 300 мозаик, изображающих глаза ньюйоркцев и составляющих вместе композицию  «Окулус».



Платформы линии Восьмой авеню, Ай-эн-ди 

Обе станции открылись 10 сентября 1932 года, каждая из них имеет по островной платформе.

До продления линии в Бруклин в 1933 году двойная станция была южной конечной точкой линии. Сегодня две ветки, на которых расположены эти станции, к северу по-прежнему объединяются в четырёхпутную линию Восьмой авеню, а к югу продолжается только одна из них — та, в которую переходят экспресс-пути. Те же пути, которые заканчиваются на станции «ВТЦ», идут сбоку от станции «Чеймберс-стрит».

Эта пара станций — один из всего двух случаев во всём Нью-Йоркском метрополитене, когда две станции находятся на разных ветках одной линии и связаны между собой переходом. Другой такой парой являются две станции Канал-стрит на линии Бродвея.

Первоначально двойная станция была открыта под названием Chambers Street — Hudson Terminal, так как до 1960-х годов на этом месте был транспортный узел — Hudson Terminal, ныне станция World Trade Center, входящая в транспортную систему PATH, соединяющую Нижний Манхэттен со штатом Нью-Джерси. В 1960-х на этом месте стали возводить Всемирный торговый центр и транспортный узел убрали под него, а станцию переименовали в Chambers Street — World Trade Center.

Платформа линии Бродвея и Седьмой авеню, Ай-ар-ти 

 Станция открылась 1 августа 1918 года и состоит из одной островной платформы.

Платформы линии Бродвея, Би-эм-ти 

Станция находится в Нижнем Манхэттене, на Черч-стрит между Фултон-стрит и Кортланд-стрит. Она состоит из двух путей и двух боковых платформ. Название станции представлено как в виде мозаики на стенах, так и на стандартных чёрных табличках на колоннах. Эта станция обладает богатой историей.

Станция открылась 5 января 1918 года в составе второй очереди линии BMT Broadway Line. Станция была реконструирована в конце 1970-х годов. В ходе реставрации была заменена мозаика, система освещения платформ и оповещения пассажиров, отремонтированы лестницы и края платформ. Ещё один косметический ремонт станция претерпела в 1999 году.

Станции был причинён значительный ущерб во время крушения башен-близнецов в ходе террористических актов 11 сентября 2001 года. Станция была закрыта на ремонт. Ремонт включал в себя разбор завалов, восстановление жёсткости конструкции и восстановление путей, которые пострадали в ходе наводнений. Станция была открыта для пассажиров 15 сентября 2002 года.

Буквально через три года активной эксплуатации — 20 августа 2005 года — станцию снова закрыли. Открытие станции было назначено на весну 2006 года, после чего неоднократно переносилось. Платформы открывались поэтапно: сначала в эксплуатацию была сдана платформа на Мидтаун (северного направления — она открылась 25 ноября 2009 года), а вторая была открыта только спустя 1,5 года — 6 сентября 2011 года.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Park Place
 nycsubway.org — Chambers Street/World Trade Center 
 nycsubway.org — New York City Subway Historical Maps
 nycsubway.org — Oculus Artwork by Jones and Ginzel (1998)
 nycsubway.org — BMT Broadway Subway|Cortlandt Street — World Trade Center
 Station Reporter — World Trade Center Complex
 Station Reporter — N Train
 Station Reporter — R Train
 The Subway Nut — Chambers Street — Park Place — World Trade Center (A, C, E, 2, 3) 
 A/C/V service updates after the fire (Internet Archive)
 MTA’s Arts For Transit — Chambers Street/Park Place
 MTA's Arts For Transit — Cortlandt Street (BMT Broadway Line)
 Chambers Street entrance from Google Maps Street View
 Warren Street entrance from Google Maps Street View
 Murray Street entrance from Google Maps Street View
 Park Place & Church Street entrance from Google Maps Street View
 Barclay Street entrance from Google Maps Street View
 Vesey Street entrance from Google Maps Street View
 Park Place & Broadway entrance from Google Maps Street View
 Dey Street entrance from Google Maps Street View
 Cortlandt Street entrance from Google Maps Street View